Jozef Wagner (pedagoog) (1770-1849), Slowaaks pedagoog
 Jozef Wagner (voetballer) (1914-2007), Belgisch voetballer
 Josef Wagner (wielrenner) (1916-2003), Zwitsers wielrenner